

Persone 
 Jorginho Putinatti (1959), calciatore brasiliano
 Jorginho (1964), calciatore brasiliano
 Jorginho (1965), calciatore brasiliano
 Jorginho (1974), giocatore di beach soccer brasiliano
 Jorginho (1975), calciatore brasiliano
 Jorginho (1977), calciatore brasiliano
 Jorginho (1978), calciatore portoghese
 Jorginho Paulista (1980), calciatore brasiliano
 Jorginho (1985), calciatore brasiliano
 Jorginho (1988), calciatore brasiliano
 Jorginho (1991), calciatore brasiliano
 Jorginho (1991), calciatore brasiliano
 Jorginho (1991), calciatore brasiliano naturalizzato italiano
 Jorginho (1993), calciatore portoghese
 Jorginho James (1994), calciatore giamaicano
 Jorginho (1995), calciatore guineense
 Jorginho (1998), calciatore portoghese